Accelerated Graphics Port
 Port lotniczy Malaga
 AGP Metro Polska – spółka cywilna, która wybudowała centralny odcinek II linii metra w Warszawie